Grad je lahko:

 grad, veliko utrjeno poslopje, prebivališče gospodarja ali plemenitaša
 grad, enota za merjenje kotov
 Grad, priimek več znanih ljudi
 BM-21 Grad, ruski večcevni raketomet
grad, teritorialna enota lokalne samouprave na Hrvaškem (seznam mest na Hrvaškem /mestna občina)

Naselje

Slovenija 
 Grad, Občina Grad (v Prekmurju; nekdaj Gornja Lendava)
 Grad – Občina Cerklje na Gorenjskem
Gornji Grad, naselje in občina Gornji Grad
Ivanji Grad, naselje v Občini Komen
Volčji Grad, naselje v Občini Komen
Podgrad, več naselij
Zagrad, več naselij
Grad, del naselja (mesta) Bled, nekdaj samostojna vas (nselje)

Avstrija (Koroška) 
 Grad pri Grebinju, nemško Schloßberg, občina Grebinj
Črni grad (Schwarzes Schloss ali Ho(hen)wart), zaselek ob istoimenskem srednjeveškem gradu južno od Kostanj v občini Vrba ob Vrbskem jezeru
Krnski grad (Karnburg)
Altfinkenstein (Burgruine Finkenstein), Starigrad (nad Maloščami, občina Bekštanj)

Drugje 
 Grad Stalać (Srbija)
 Grad, Brus (Srbija)

Toponimi z osnovo »grad« 

 Ajdov grad - grad, ki je stal v naselju Sela pri Štravberku
 Belogradčik, Bolgarija
(Grad) Cesargrad – razvaline nekdanjega gradu nad Sotlo pri Klanjcu na Hrvaškem
Crni grad/Castelnero (Savudrija, Hrvaška)
Črni grad (Hochwart/Hovart; Schwarzes Schloss ali Hohenwart), srednjeveški grad v istoimenskem zaselku južno od Kostanj v občini Vrba ob Vrbskem jezeru na avstrijskem Koroškem
Črni Grad (Neudenstein), avstrijska Koroška
Dvigrad, Hrvaška
Gornji Grad
Gradačac (Bosna in Hercegovina)
Gradič Češnjice
Gradič Vina Gorica
 Gradiček, naselje v Občini Ivančna Gorica
Gradina (razločitev)
 Gradišče (razločitev)
Krnski grad (Karnburg, avstrijska Koroška)
Mali grad
Grad Cesargrad
Grad Medvedgrad
Grad Samobor
Grajski grič, vzpetina v Ljubljani, pri Slovenj Gradcu itd.
Mrkonjić Grad (prej Varcar Vakuf, Bosna in Hercegovina)
Na Gradu, predel mesta Ravne na Koroškem
 Novi Grad (in Novigrad)
 Stari Grad 
 Tonovcov grad (tudi Tonecov grad ali Tuncov, Stari grad)
Veliki Grad (greben na otoku Mljet, Hrvaška)
polotok Velingrad na Antarktiki
Zagrad (razločitev)

Imena mest/naselij s pripono -grad 

Asenovgrad (Bolgarija)
(Belogradčik, Bolgarija)
Beograd (star. Belgrad, Beligrad) (Srbija)
Biograd na Moru (Hrvaška)
Biograd, Nevesinje (Bosna in Hercegovina)
Blagoevgrad (Gorna Džumaja, Bolgarija)
Blatograd (Blatenski Kostel, madž. Keszthely), Madžarska
Bolgograd (Ukrajina)
Bosilegrad (Srbija)
Botevgrad (Bolgarija)
Carigrad (turško Istanbul; Turčija)
Cetingrad (naselje in občina, Hrvaška)
Danilovgrad (Črna Gora)
Deligrad (Srbija)
Dimitrovgrad, Srbija, tudi Caribrod (Srbija)
 Dimitrovgrad, Bolgarija
Dimitrovgrad, Rusija (Sovjetska zveza)
Dravograd (mesto in občina, Slovenija)
Dvigrad (Hrvaška)
Gamzigrad (Felix Romuliana; Srbija)
Grižane-Belgrad (Hrvaška)
Grmeč-grad (Bosna in Hercegovina)
Ivajlovgrad (Bolgarija)
Ivangrad (zdaj spet Berane, Črna Gora)
Ivanić-grad (Hrvaška)
Kaliningrad (prej Königsberg), Rusija (Sovjetska zveza); prej Prusija/Nemčija
Kamengrad (dve trdnjavi na Hrvaškem in naselje v BiH; tam tudi Gornji in Donji Kamengrad)
Kirovograd (Kirovohrad, Ukrajina, Sovjetska zveza; prej Jelizavetgrad, zdaj Koprivnicki)
Kolarovgrad (zdaj spet Šumen, Bolgarija)
Kotorgrad, Bosna in Hercegovina
Krumovgrad (Bolgarija)
Medvedgrad, del Zagreba (Hrvaška)
Mihajlovgrad (zdaj Montana, Bolgarija)
Momčilgrad (Bolgarija)
Novigrad (več mest oz. naselij na Hrvaškem)
Oštregrad-Istregrad (Bosna in Hercegovina)
 Petrograd/Leningrad, Rusija (prvotno in danes Sankt Peterburg, takrat Sovjetska zveza)
Podgrad (več toponimov)
 Razgrad (Bolgarija)
Simeonovgrad (Bolgarija)
Solnograd (Salzburg, Avstrija)
Stolni Beligrad (Székesfehérvár, Madžarska)
Susedgrad, del Zagreba (Hrvaška)
Svilengrad (Bolgarija)
Titograd (sodobna Podgorica), glavno mesto Črne Gore v času druge Jugoslavije
 Tomislavgrad, (Bosna in Hercegovina; včasih tudi Duvno)
Topolovgrad (Bolgarija)

Velingrad (Bolgarija)
Visegrád na Madžarskem, v Bolgariji, na Kosovu, Vyšehrad  v Pragi na Češkem
Volgograd, prej Stalingrad (prej Caricin), Rusija (oz. Sovjetska zveza)
Vorošilovgrad (zdaj Luhansk, Ukrajina, prej Sovjetska zveza')
Zagrad (več toponimov)
Zelengrad (Hrvaška)
Zlatograd (Bolgarija)

 Glej tudi 
seznam gradov v Sloveniji
dvorec
palačaTrigrad'', slovenska TV nadaljevanka
Gradec, Gradac, Gradež
Gradačac, Gračac, Gradin, Gradina, Gradinje
Belgradski gozd
Blejski grad
Ljubljanski grad

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška